Miltenburg bzw. van Miltenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anouchka van Miltenburg (* 1967), niederländische Politikerin (VVD)
 James Cornelius van Miltenburg OFM (1909–1966), Bischof von Hyderabad in Pakistan
 Matthijs van Miltenburg (* 1972), niederländischer Politiker (D66)
 Peter van Miltenburg (* 1957), australischer Sportler
Siehe auch:
 Mildenburg
 Miltenberg